Монтейро () — португальская фамилия. Известные носители:

 Монтейро, Веллингтон (род. 1978) — бразильский футболист.
 Монтейро, Матеус (род. 2000) — бразильский футболист.
 Монтейро, Рональдо (род. 1998) — боливийский футболист. 
 Монтейро, Фелипе (род. 1989) — бразильский футболист.
 Пирес Монтейро, Рафаэл (род. 1989) — бразильский футболист, вратарь.

См. также 
 Монтейру